Typ 57 oder Type 57 steht für:

 Bugatti Type 57, Automodell von Bugatti
 Cadillac Type 57, Automodell von Cadillac, siehe Cadillac Type 51 #Type 57 (Modelljahre 1918/19)
 Peugeot Typ 57, Automodell von Peugeot

Abkürzung